Woodsia kan syfta på:

  Woodsia (växt) – ett släkte ormbunkar
 Woodsia (fisk) – ett släkte fiskar